Rachor ist der Familienname folgender Personen

 Carl Rachor (1910–1975), deutscher Landrat 
 Stephanie Rachor (* 1966), deutsche Juristin